Пишон ()

 Пишон — название одной из библейских рек, в славянской Библии именуется Фисон.

Французская фамилия. Известные носители:
 Пишон, Лиз (род. 1963) — современная британская писательница и иллюстратор.
 Пишон, Марсель (1921—1954) — французский ботаник.
 Пишон, Рафаэль (род. 1984) — французский певец (контратенор), хоровой и оркестровый дирижёр.
 Пишон, Стефан (1857—1933) — французский политический деятель Третьей Республики.